Die WDF-Saison 2022 beschreibt die Gesamtheit aller vom Darts-Weltverband World Darts Federation sanktionierten Turniere im Kalenderjahr 2022. Zum ersten Mal seit 2019 wurden dabei in jedem Monat Ranglistenturniere ausgetragen. Außerdem wurden mit der WDF World Darts Championship und dem Australian Darts Open zwei neue Platinturniere ausgetragen.

Verlauf 
Ursprünglich hätte die Saison 2022 mit der WDF World Darts Championship 2022 starten sollen. Bereits am 15. Dezember 2021 teilte die WDF jedoch mit, das Turnier aufgrund der COVID-19-Pandemie und damit verbundenen Maßnahmen in den April zu verschieben. Kurz zuvor geschah selbiges mit den Dutch Open 2022. Am 11. Februar 2022 bestätigte die WDF die Austragung von sechs Gold-Turnieren für 2022.

Als Reaktion auf den Russischen Überfall auf die Ukraine, welcher Ende Februar begann, entschied die WDF einem Statement des Internationalen Olympischen Komitees zu folgen und ab sofort keine russischen oder weißrussischen Spieler mehr bei Turnieren zuzulassen. Auch die Turniere, welche in Russland ausgetragen wurden, werden nicht mehr für die Rangliste berücksichtigt.

Wie die WDF am 14. April 2022 in einer Pressemitteilung verkündete, wird das 2019 erstmals ausgetragene Australian Darts Open ab August als Platin-Turnier bei der WDF eingestuft. Es ist damit das bisher einzige Platin-Turnier, welches nicht in Europa ausgetragen wird. Mit dem WDF Europe Cup Youth 2022 wurde außerdem erstmals seit 2019 wieder ein Cup der WDF ausgetragen.

Punkte 
Je nach Turnierklasse werden folgende Punkte an die Spieler und Spielerinnen vergeben:

Herren

Damen

Jungen

Mädchen

Weblinks 
 Kalender der World Darts Federation für 2022

Einzelnachweise 

World Darts Federation